Патріот — особа, яка відчуває патріотизм.

 Патріот — український хокейний клуб з Вінниці.
 Патріот — аматорський футбольний клуб з Вінницької області.
 Патріот — українська компанія, що спеціалізується на послугах миттєвих лотерей.
 «Патріот» — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК).
 Патріот–повнопривідний легковий автомобіль підвищеної прохідності з класу позашляховиків, представлений російською автомобільною компанією УАЗ в серпні 2005 року. 

 «Патріот» — чорно-білий німий художній фільм, драма режисера Ернста Любіча, що вийшла в 1928 році.
 «Патріот» — радянський дитячий художній фільм 1939 року.
 «Патріот» — американський драматичний кінофільм 2000 року.

Див. також 
 Громадська організація «Патріот України»
 «Український патріот» — демо-альбом українського рок-гурту Бульдог